Aleksandr Konstantinovič Solov'ëv (1846-1879) – rivoluzionario russo
 Anatolij Jakovlevič Solov'ëv (1948) – cosmonauta sovietico
 Dmitrij Vladimirovič Solov'ëv (1989) – pattinatore artistico su ghiaccio russo
 Ivan Vladimirovich Solov'ёv, noto anche come Ivan Solovjov (1993) – calciatore russo
 Leonid Vasil'evič Solov'ëv (1906-1962) – scrittore sovietico
 Michail Alekseevič Solov'ëv (1973) – ex cestista russo
 Nikolaj Nikolaevič Solov'ëv (1931-2007) – lottatore sovietico
 Nikolaj Vasil'evič Solov'ëv (1903-1950) – politico sovietico
 Pavel Aleksandrovič Solov'ëv (1917-1996) – ingegnere aeronautico sovietico
 Sergej Michajlovič Solov'ëv (1820-1879) – storico russo
 Vladimir Sergeevič Solov'ëv (1853-1900) – filosofo, teologo, poeta e critico letterario russo
 Irina Bajanovna Solov'ëva (1937) – cosmonauta russa

Pagine correlate
Sergej Solov'ëv